Brauneisenstein steht für:
 Limonit, Gestein aus den Mineralen Goethit, Lepidokrokit und verschiedenen anderen hydratisierten Eisenoxiden 
 Raseneisenstein, Verfestigungen in rezenten wie fossilen Grundwasserböden mit hohem Eisengehalt